Krolewez (  []; ) ist eine Stadt in der Ukraine im Norden der Oblast Sumy am Zusammenfluss der Flüsse Ret () und Swydnja ().

Krolewez ist eine Industriestadt mit 23.000 Einwohnern (2018) und das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Krolewez liegt etwa 150 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy, 60 km nördlich von Konotop und 40 km südlich von Schostka an der Fernstraße M 02/E 101, die Kiew mit Moskau verbindet.

Die Stadt hat einen Bahnhof an einer Bahnstrecke der Süd-Westlichen Eisenbahn, die ebenfalls Kiew mit Moskau verbindet. Die Grenze zur russischen Oblast Kursk liegt etwa 80 km östlich der Stadt.

Die Stadtgemeinde bestand bis 2017 lediglich aus der Stadt Krolewez selbst und hat eine Fläche von 3154,68 Hektar. Am 4. Januar 2017 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Krolewez (). Zu dieser zählen noch die 8 Dörfer Artjuchowe, Bozmaniw (), Hrybanjowe (), Hruske (), Mostyschtsche (), Nischynske (), Retunynzi () und Tarassiwka ().

Geschichte 

Gegründet wurde Krolewez im Jahre 1601. Benannt wurde der Ort zu Ehren des Königs (König: polnisch Król). Nach dem Waffenstillstand von Deulino fiel die Stadt Ende 1618 an Polen und wurde 1632 als Kreisstadt geführt.
Zum schnellen Wachstum der Stadt trug die Lage an der Kreuzung zweier Handelsstraßen bei, so dass der Stadt 1644 vom polnischen König Władysław IV. das Magdeburger Recht verliehen wurden. Im Russisch-Polnischen Krieg von 1654–1667 wurde die Stadt stark in Mitleidenschaft gezogen und fiel 1686 schließlich an Russland.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1897: Russische Volkszählung von 1897; 1959–1979: , 1989–2013:

Söhne und Töchter der Stadt 

 Aron Gurstein (1895–1941); jiddisch-schreibender Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker
 Mykola Lukasch (1919–1988); Übersetzer, Linguist und Polyglott

Rajon 
Der 1956 gegründete und von Krolewez aus verwaltete Rajon Krolewez liegt im Nordwesten der Oblast Sumy und grenzt im Westen an die Oblast Tschernihiw. Er hat eine Fläche von 1.284 km² und eine Bevölkerung von etwa 46.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 36 Einwohner pro km².

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder
 Webpräsenz des Rajon Krolewez (ukrainisch)
 Stadtgeschichte (ukrainisch)
 Seite der Region auf der Oblast-Webpräsenz (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Gegründet 1601
Rajon Krolewez